Asaccus (Південноазійський листопалий гекон) — рід геконоподібних ящірок родини Phyllodactylidae. Представники цього роду мешкають на Близькому Сході.

Види 
Рід Asaccus нараховує 19 видів:

 Asaccus andersoni 
 Asaccus arnoldi 
 Asaccus barani 
 Asaccus caudivolvulus 
 Asaccus elisae 
 Asaccus gallagheri 
 Asaccus gardneri  
 Asaccus granularis 
 Asaccus griseonotus 
 Asaccus iranicus 
 Asaccus kermanshahensis 
 Asaccus kurdistanensis 
 Asaccus margaritae 
 Asaccus montanus 
 Asaccus nasrullahi 
 Asaccus platyrhynchus 
 Asaccus saffinae 
 Asaccus tangestanensis 
 Asaccus zagrosicus

Етимологія 
Наукова назва роду Asaccus походить від слова  — мішок з додаванням заперечувального префіксу a.

Примітки 

Phyllodactylidae
Роди плазунів